Cet article présente une liste des 35 aires urbaines d'Europe les plus peuplées.

Méthodologie 
Il est difficile d'établir des données comparables entre aires urbaines en Europe, les méthodes de calculs étant différentes d'un pays à l'autre et ce qui constitue précisément une aire urbaine variant suivant les sources. Les données présentées ici sont donc à prendre de façon indicative.

Liste des principales aires urbaines du continent européen

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Aire urbaine
 Zone urbaine élargie
 Liste des aires urbaines d'Amérique du Nord
 Liste des agglomérations de l'Europe

Liens externes 
 Geopolis : research group, university of Paris-Diderot, France - Regional Project "Europolis"

aires urbaines